Stan Wawrinka era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo a causa di un infortunio.

In finale Nick Kyrgios ha sconfitto David Goffin con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Kei Nishikori (secondo turno, ritirato)
  Gaël Monfils (semifinale)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Marin Čilić (semifinale)

 David Goffin (finale)
 Nick Kyrgios (campione)
 Ivo Karlović (quarti di finale)
 Feliciano López (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  James Duckworth (secondo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

 Gō Soeda (primo turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno, ritirato)

Lucky loser 
  Donald Young (primo turno)

Wild card 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

 Yūichi Sugita (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2016
ATP World Tour 2016